Krabbe är ett svenskt och danskt namn som burits dels av adliga dels av ofrälse släkter.

Krabbe förekom även som soldatnamn. 2017 bar 134 personer i Sverige efternamnet Krabbe.

Personer med efternamnet Krabbe
 Anne Krabbe (1552–1618), dansk godsägare och författare.
 Christopher Krabbe (1833–1913), dansk politiker, jurist och ämbetsman
 Clarissa Krabbe (född 1971), svensk sångare och skådespelare
 Hanna Krabbe (född 1945), tysk terrorist
 Hans Krabbe-Carisius (1771–1845), dansk diplomat
 Harald Krabbe (1831–1917), dansk zoolog
 Iver Krabbe (1602–1666), dansk ståthållare
 Jeroen Krabbé (född 1944), nederländsk skådespelare och regissör
 Jörgen Krabbe (1633–1678), dansk-svensk friherre
 Katrin Krabbe (född 1969), tysk friidrottare.
 Oluf Krabbe (flera personer)
 Oluf Haraldsen Krabbe (1872–1951), dansk landsdomare
 Oluf Krabbe (general) (1789–1864), dansk generallöjtnant
 Otte Krabbe (1641–1719), dansk ämbetsman
 Peder Krabbe Gaarder (1814–1883), norsk jurist
 Tyge Krabbe (1474–1541), dansk marsk och riksråd

Referenser

Svenska efternamn
Danska efternamn
Soldatnamn